Wsie gminne na Słowacji:
 Závadka – wieś gminna (obec) w powiecie Gelnica,
 Závadka – wieś gminna (obec) w powiecie Humenné,
 Závadka – wieś gminna (obec) w powiecie Michalovce,
 Závadka nad Hronom – wieś gminna (obec) w powiecie Brezno.